Trio steht für:

 Trio (Musik), Ensemble von drei Musikern bzw. ein Musikstück für drei Musiker
 Trio (Formteil), Mittelteil in bestimmten Musikstücken
 Trio (Band), Neue-Deutsche-Welle-Band
 Trio (Trio-Album), erstes Album der gleichnamigen Band (1981)
 Trio (Patitucci-Colaiuta-Cunliffe-Album), Jazzalbum von John Patitucci, Vinnie Colaiuta und Bill Cunliffe (2021)
 Trio (Timo-Lassy-Album), Jazzalbum von Timo Lassy (2021)
 Trio (Album), Countryalbum von Dolly Parton, Linda Ronstadt und Emmylou Harris (1987)
 Trio (Fernsehserie), norwegische Fernsehserie
 Trio-Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union
 Trio (Spiel), Kombinationsspiel der Firma Ravensburger
 Trio Cars, britischer Automobilhersteller
 Das Trio, deutscher Spielfilm (1997)
Geografie:
 Trio-Gletscher, Antarktika
 Trio-Nunatakker, Gebirge in Antarktika

Personen:
 Antonino Trio (* 1993), italienischer Leichtathlet
 Gnaeus Lucretius Trio, römischer Münzmeister 136 v. Chr.
 Lucius Fulcinius Trio († 35), römischer Senator

Trió steht für:
 Trió, eine Carib-Sprache (Surinam)

Siehe auch:
 Dreier
 Farb-Trio
 Trioen, Nunatakker im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Terzett
 Troika (Begriffsklärung)
 Tryo